Божур поляна може да се отнася за:

 Божур поляна – защитена местност в област Велико Търново;
 Божур поляна – защитена местност в област Търговище.